Wartberg ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Wartberg ob der Aist, Gemeinde im Mühlviertel, Oberösterreich
 Wartberg an der Krems, Gemeinde im Traunviertel, Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Wartberg, Einöde in Markt Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Wartberg (Gemeinde Straning-Grafenberg), Katastralgemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich
 Wartberg (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wartberg (Gemeinden Lasberg, St. Oswald), Katastralgemeinde von Lasberg und Ortschaft von St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Wartberg im Mürztal, Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Wartberg (Gemeinde Hartberg Umgebung), Ort bei Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Wartberg (Wertheim), Stadtteil von Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
historisch:
 Wartberg, deutscher Name von Senec, Stadt in der Region Bratislavský, Slowakei

Burgen:
 Burgstall Wartberg (Kosbrunn), abgegangene Befestigung bei Kosbrunn (Pegnitz), Landkreis Bayreuth, Bayern
 Burgstall Warberg, abgegangene Befestigung bei Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Burg Wartberg oder Warburg, ehemalige Burg im Warburg, Landkreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Berge, Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Wartberg bei Selb (687,8 m), im Fichtelgebirge bei Längenau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Wartberg (Fichtelgebirge) (ca. 628 m), im Fichtelgebirge bei Grafenreuth, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Großer Wartberg (Ruhla) (567,7 m), im Thüringer Wald nahe Ruhla, Wartburgkreis, Thüringen
 Kleiner Wartberg (553,6 m), im Thüringer Wald nahe Ruhla, Wartburgkreis, Thüringen
 Wartberg (Naumburg) (430,8 m), bei Naumburg (Hessen), Landkreis Kassel, Hessen
 Wartberg (bei Feldbach) (410 m), zwischen Raab- und Gnastal, Oberweißenbach, Südoststeiermark
 Wartberg (Buchen) (400,8 m), bei Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Wartberg (Künzelsau) (372,5 m), in Hohenloher Ebene bei Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Wartberg (Heilbronn) (313,3 m), bei Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wartberg (Niedenstein) (306,0 m), bei Niedenstein-Kirchberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen; Hauptfundort der Wartberg-Kultur
 Wartberg (Wolkersdorf) (300 m), bei Wolkersdorf in Niederösterreich
 Wartberg (Zellerndorf) (293 m), bei Zellerndorf, Niederösterreich
 und weitere etwa 20 Wartberge in Nieder- und Oberösterreich
 Wartberg (Rheinhessen) (285,2 m), bei Alzey, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Wartberg (Grüningen) (280,5 m), in der Wetterau bei Grüningen (Pohlheim), Landkreis Gießen, Hessen; mit Grüninger Warte
 Wartberg (Rosdorf) (ca. 197 m), bei Rosdorf, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Wartberg (Friedberg) (ca. 173 m), in Friedberg (Hessen), Wetteraukreis, Hessen; mit Wasserturm Friedberg
 Großer Wartberg (145,7 m), nahe Magdeburg zwischen Irxleben und Niederndodeleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Gegenden:
 Wartberg (Stuttgart), in Stuttgart-Nord, Baden-Württemberg

Wartberg, Weiteres:
 Wartberg-Kultur, spätneolithische Gruppe am Wartberg bei Niedenstein, Landkreis Kassel, Hessen

Siehe auch:
 Wartberch
 Wartbergturm
 Warteberg
 Burg Wartenberg (Hessen)
 Wartburg (Begriffsklärung)